Ментешеогуллары, Ментеше (, ) — анатолийский бейлик (эмират) со столицей в Милясе, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1300/1308 и 1425 годами. Династия и бейлик также называются Ментеше. Своим названием бейлик и династия обязаны основателю — сельджукскому военачальнику Ментеше-бею.

Эмират был расположен в Западной Анатолии, имел выход к Эгейскому морю и занимал территорию бывшей византийской провинции Кария. Флот бейлика Ментеше наряду со флотом соседнего бейлика Айдыногуллары был серьёзной угрозой византийским, генуэзским и венецианским владениям в восточном Средиземноморье. Бейлик был впервые захвачен османами в 1390 году, а окончательно покорён ими — в 1425 году.

История 
Во время правления сельджукского султана Алаэддина Кейкубада I регион интенсивно заселялся туркменскими племенами. Плотность населения увеличилась, тюрки теснили византийцев в пограничных областях. Пока существовала Никейская империя, восточная её граница контролировалась этими укреплениями, а в каждой крепости сидел наместник-архонт. С возвращением Константинополя в 1261 году и переносом в него столицы из Никеи азиатские рубежи Византии стали приходить в запустение. Наместники в крепостях оставались, но центр уже не мог оперативно оказывать им помощь. Византия практически не имела армии и без призвания наёмников она была не в силах защищать себя. По сути, греческие наместники были предоставлены сами себе. Часть укреплений, расположенных на окраине защитной полосы в районе Ахирея, давно не ремонтировалась и была малопригодной для обороны. Именно в этом месте тюрки впервые смогли прорваться к Эгейскому морю. Бейлик Ментешеогулларов, как и бейлики Караманидов и Чобанидов, был образован на землях, захваченных тюрками у византийцев. Хронология начала существования бейлика, как и генеалогия, точно не известны из-за нехватки источников. Известно, что он был создан туркменами, которые прибыли в этот регион морем и поселились в местности между побережьем и горами Денизли после 1261 года, так же известно, что создатель бейлика был мёртв к 1295 году. К 1304 году, когда зять бея Ментеше Сасан захватил Бирги, эмират уже существовал, тем не менее, иногда основание бейлика относят к 1309 году.

Ментеше-бей 

Отец Ментеше, вероятно, был курдского происхождения, он служил сельджукским наместником в Сивасе при султане Алаеддине II (1254—1257). Отец Ментеше получил от сельджуков в качестве икта прибрежный район залива Фетхие (Эмир аль-Сауахил означает «правитель побережья»).

Пахимер называл Ментеше «Салпакис» и пояснял, что это имя означает «мужественный». Согласно Еремееву и Мейеру Ментеше начал деятельность как вассал Караманидов, затем он основал бейлик на территории византийской провинции Кария. Расположение бейлика на берегу Эгейского моря определило деятельность Ментеше и его потомков. Она была направлена на увеличение своих территорий и расширение торговых связей.

В восточных источниках Ментеше-бей впервые упоминается в связи с его участием в восстании Джимри вместе с Мехмедом Караманоглу. В византийскмх источниках Ментеше появляется в связи с захватом Тралла и Ниссы в 1282, 1283 или 1284 году. Ментешеогуллары сначала находились под суверенитетом сельджуков. После осады Коньи Гюнери-беем Караманидом Гайхату в конце 1291 года пришёл в Анатолию и разграбил земли бейликов, в том числе и Ментеше. Хотя неизвестно, когда Ментеше-бей умер, считается, что это произошло после 1293 года и не позднее 1295 года. Согласно письму Максима Плануда он погиб в бою с византийцами, а его вдова и казна попали в руки византийцев.

Сыновья Ментеше 
После смерти Ментеше беем стал его сын Месуд. Другой сын Ментеше, Кирман (Керман), правил в Финике, при этом, неизвестно, подчинялся ли Кирман Месуду или же враждовал с ним. Зять Кирмана Ментеше, Сасан, «успел подчинить себе» Приену, хотя согласно Энвери Сасан захватил не Приену, а Бирги, который у него потом отобрал Мехмед Айдыноглу. Около 1302/03 годов жители эмирата начали строить корабли и совершать набеги на окрестные территории. Ментешеогуллары и Айдыногуллары могли выставить целые эскадры, воспользовавшись соперничеством венецианцев и генуэзцев.

В 1304/6 году Якуб Гермияноглу при помощи соседних беев осадил Филадельфию, но на помощь городу прибыли каталонцы, нанятые Андроником II. Летописец каталонцев Рамон Мунтанер писал, что «племена Сасы и Айдына» были разбиты, из 20 тысяч турок осталось лишь полторы тысячи. После этого у Тира (Тире) каталонцы разгромили «племя Ментеше» (нет указаний, имелся в виду Месуд или Кирман).

Хотя в 1300 году Месуд-бею удалось захватить значительную часть Родоса, но позднее, 15 августа 1308 года, госпитальеры вновь захватили остров (возможно, это был 1310 год). Усилия Месуда по возвращению острова оказались безуспешными. Когда в начале 1311 года госпитальеры конфисковали имущество генуэзских купцов, генуэзцы объединились с Ментешеогулларами. Очень вероятно, что не позже 1318 года бей Ментеше заключал договора с Венецией. Из письма герцога Кандии дожу, датированного 1318 годом, следует, что существует договор между Кандией и «турками», которые, вероятнее всего, были беи Ментеше.

Принято считать, что Месуд умер до 1319 года.

Орхан-бей 
Орхан-бей, один из шести сыновей Месуда, унаследовал трон после своего отца, вероятно, добился власти в 1319 году, устранив брата, имя которого, возможно, было Ибрагимом. В 1320 году Орхан пытался захватить Родос. С тех пор Орхан боролся за Родос с госпитальерами, но так и не достиг успеха. При Орхане в конце 20-х годов XIV века в бейлике Ментеше входили 50 городов и 200 крепостей. Ибн Фазлулла аль-Умари писал, что вторая ветвь Ментешеогулларов в Финике подчинялась в 1330 году Хамидогулларам.

Армия Орхана составляла 100 тысяч человек. Аль-Умари писал, что Орхан всё время вёл войны с соседями. Согласно Доменикино Дориа Орхан был достаточно могуществен, и бей Гермияна искал дружбы только с Орханом. Орхан был одним из тех, с кем Венеция пыталась заключить союз перед походом на Умура Айдыноглу. Несмотря на то, что такой союз заключён не был, венецианцы продолжали торговать с Ментеше, поскольку нуждались в зерне. В апреле 1331 года герцог Кандии Марино Морозини подписал соглашение с Орханом. Этот документ зафиксировал наличие у Орхана флота, готового совершать набеги на острова Карпатос, Китира, Санторини, Кеа и Серифос. Это было первое соглашение бея Ментеше с венецианцами. В 1333 году Ибн Баттута посетил Орхан-бея в Печине. Путешественник писал: «Милис, один из самых красивых и красивых городов страны. Султан Милиса — превосходный правитель. Он дал нам подарки и снабдил нас лошадьми и продовольствием».

Могущество бейлика при Орхане продлилось недолго, поскольку ему противостоял великий магистр госпитальеров Фульк де Вилларет. В 1337 году, после того, как флот лиги одержал несколько побед, было подтверждено соглашение Орхана и венецианцев. Дата смерти Орхана неизвестна. Судя по всему, он скончался до 1344 года.

Ибрагим-бей 
Преемником Орхана стал его сын Ибрагим, второй сын Орхана правил в Шине. В 1344 году флот крестоносцев захватил Смирну, лишив Айдынидов порта. В эти годы на некоторое время прервалась и торговля между Ментешогулларами и Критом. Ментешеогуллары объединились с Айдыногулларами и напали на Крит. Ибрагим-бей готовился к тому, чтобы помочь Умуру вернуть Смирну, но в 1348 году бей Айдына пал в бою. Сменивший Умура его брат Хызыр отказался от идеи вернуть Смирну и заключил соглашения и с генуэзцами, и с венецианцами.

Венецианский флот, размещённый в гавани Палатии, создавал угрозу бейлику, и Ибрагим готовился к походу против них. В результате с помощью герцога Кандии Марино Морозини, между 1352 и 1355 годами, было заключено соглашение. Ибрагим умер до 1360 года, предположительно, около 1355 года.

Сыновья Ибрагима 
После смерти Ибрагима в Печине, Палатье и Милясе стал править Муса-бей, в Мугле и Шине — Мехмед-бей, в Макри и Мармарисе — Ахмед Гази-бей. В 1358/1359 году Муса заключил соглашение с Дукой Кандии Пьетро Бадеором.

В 1364 году флот Ментеше состоял из двухсот галер. Используя свои порты беи Ментеше осуществляли пиратские операции. Рыцари ордена госпитальеров, обосновавшиеся в 1306—1309 годах на Родосе противодействовали тюркским пиратам. В 1365 году в результате нападений Ахмеда-бея на корабли между Родосом и Кипром флот Петра I угрожал берегам Айдына и Ментеша. Однако венецианцы вмешались, опасаясь за своих торговцев в Аясолуке и Палатии, и был заключён мир.

Несмотря на заключённые соглашения, эмиры нередко нарушали их условия, а иногда просто грабили венецианских купцов. Это приводило к длительным тяжбам, угрозам применения военной силы со стороны Венеции, но интересы взаимной выгоды в итоге брали верх, и в 1370 году было заключено новое соглашение. После смерти Мусы-бея (до 1375 года) его сменил его брат Ахмед-бей. В 1375 году Ахмед Ментешеоглу заключил новое соглашение с венецианцами. Ахмед суммарно правил между 1359—1391 годами, хотя сначала управлял лишь частью бейлика. Он оставался у власти дольше, чем любой другой бей Ментешей, и период его правления был самым блестящим.

В это время бейлик Ментеше был достаточно сильным, чтобы получать дань с некоторых островов Эгейского моря. Одним из них был остров Наксос (Naxos). Хотя Ахмед-бей некоторое время доминировал над Палатией, это длилось недолго. До 1389 года Палатия и её окрестности находились под управлением Махмуда, сына Мехмеда-бея. Однако Махмуд-бей проиграл в борьбе против своего брата Ильяса-бея и укрылся в Османской империи, получив земли в районе Бергамы. По словам историка К. Жукова, у Чосера в Кентерберийских рассказах упомянута междоусобица беев Ментеше. В Прологе поэмы фигурирует Паладин, который «был однажды с лордом Палатьи против другого турецкого язычника».

После битвы на Косовом поле в 1389 году Баязид I взошёл на османский трон. По настоянию Алаэддин-бея Караманида Ильяс и его отец Мехмед вступили в союз, организованный беями против Баязида в Анатолии. Во время анатолийской кампании Баязида I зимой 1389-90 годов ​​были оккупированы Палатия и земли Ментеше в Мугле. Мехмед и Ильяс бежали к Джандароглу Исфандияру-бею, однако Ахмед-бей во время этой кампании продолжал править в Милясе и Печине. Это было возможно из-за неприступного расположения региона. В июле-августе 1391 года, после смерти Ахмеда в борьбе за независимость, бейлик полностью перешёл к османам. Брат Ахмеда и сын Ахмеда Ильяс бежали. Мехмед бежал в Египет, Ильяс в Кастамону, к Тамерлану. Ильяс пробирался через Анатолию под видом дервиша-ашика.

Ильяс-бей 
После победы над Баязидом в 1402 году в битве при Анкаре Тамерлан возвратил беям Ментеше и другим анатолийским беям их земли. На мосту Тимурташ через реку Мендерес Мехмед Ментешеоглу вместе с Исфендияром-беем передали дары Тимуру, засвидетельствовав свою верность. По-видимому, благодаря дипломатии Мехмеда бейлик Ментеше не пострадал от разрушений, город Палатия был спасён. Однако Э. Захариаду выразила сомнение в том, что Ильяс был вассалом Тамерлана. Она указала на то, что не сохранилось ни одной монеты Ментеше, отчеканенной от имени Тамерлана, в отличие от остальных бейликов. В Палатии быстро наладилась нормальная жизнь, критские купцы стали опять приезжать, поскольку Ильяс открыл порты европейцам. На этот счёт ещё до февраля 1403 года было достигнуто соглашение между «господином Палатии» (возможно, ещё Мехмедом), как называли беев Ментеше итальянцы, и герцогом Кандии Марко Фальером. Договор между Ильясом-беем и госпитальерами был заключён ещё ранее — до апреля 1403 года. Подпись Ильяса на этом документе, вероятно, свидетельствует, что его отец Мехмед-бей уже умер. Текст этого договора по мнению Э. Захариаду «чётко отражал упадок Ментеше: не было упоминания о какой-либо ежегодной дани; штраф 500 дукатов выплачивался за ущерб, нанесённый венецианцам любым турецким судном; и, несмотря на предыдущие высокие таможенные сборы, уплачиваемые при экспорте крупы до одного гиперпирона на модиос [древнегреческая единица сухой ёмкости, около 8,7 литров], было восстановлено старое налогообложение в два акче на модиос».

Следующий период в истории Ментеше тесно связан с османским междуцарствием и нестабильностью в соседнем эмирате Айдынидов. Преемник Мехмеда-бея, Ильяс-бей вступил в союз с Айдынидами и Саруханидами и выступил на стороне Исы Челеби против Мехмеда Челеби. Ильяс-бей признал суверенитет Мехмеда Челеби лишь в 1405 году, когда последний победил Ису. Летом 1405 года Ментеше и Айдыниды были уже союзниками Мехмеда Челеби против Сулеймана Челеби. Согласно документам, летом 1405 года Сулейман Челеби планировал выступить в защиту Джунейда, в то время как Мехмед встал на сторону Ментеше и Айдынидов. Таким образом Мехмед Челеби пытался ограничить влияние Сулеймана в Малой Азии. Вероятно, весной 1405 года Джунейд собрал отряд, захватил Аясолук и изгнал из бейлика братьев Айдынидов, Мусу (Ису) и Умура. Матерью Умура была дочь Мехмеда-бея Ментеше, поэтому Ильяс-бей Ментеше, дядя Умура, выступил с войском к Аясолуку для поддержки племянника. Историк Дука оценивал силы Ильяса Ментеше в 6000 человек. Аясолук сдался после двухдневного обстрела зажигательными снарядами, через несколько месяцев цитадель города тоже сдалась Ильясу-бею. По-видимому, Умур-бей и Ильяс-бей пользовались поддержкой Мехмеда Челеби, потому что в донесении из венецианской колонии на Крите сообщалось, что летом 1405 года Мехмед объединился с правителями Айдына и Ментеше, а Джунейд присоединился к Сулейману.

Зимой 1405—1406 годов Джунейд смог утвердиться в бейлике Айдынидов и привлёк на свою сторону Якуба Гермияноглу и Мехмета-бея Караманида. Венецианский документ от сентября 1407 года сообщал, что османский флот собирался напасть на Теолого, Палатию и Смирну. Упоминание Палатии вместе со Смирной предполагает, что Ильяс Ментешеоглу был теперь союзником Джунейда. В этой обстановке герцог Кандии Леонардо Бембо решил возобновить договор с Ильясом Ментешеоглу, но новое соглашение, повторявшее положения договора 1403 года, в июне 1407 года заключено не было. В новой фазе гражданской войны в Анатолии Джунейд и Ментеше-бей опять были союзниками. В 1407 году госпитальеры начали возводить крепость Св. Петра в Бодруме, чему Ильяс пытался помешать. Это помешало обновлению договора с герцогом Кандии, но в 1409 году он всё-таки был подписан. Вскоре после этого Джунейд и Ильяс возобновили свои нападения на венецианские территории, включая Крит. В июле 1410 года венецианцы были вынуждены отправить в Айдын и Ментеше флот из четырёх галер с указанием либо подписать с беями договоры, либо напасть на их земли. Позже беи Айдына и Ментеше продолжили свои набеги на венецианские территории, включая Крит.

5 июля 1413 года Муса Челеби был убит, чем завершился период османского междуцарствия. Государство объединилось под одним султаном — Мехмедом I. В следующем году и Джунейд, и Ильяс выразили покорность Мехмеду. Джунейд был послан санджакбеем в Никопол, тогда как Ильясу было позволено остаться в бейлике в качестве вассала османов. В этот период Ильяс чеканил монеты от имени Мехмеда. Кроме этого, Ильяс-бей был вынужден отправить двух своих сыновей, Лейса и Ахмеда, заложниками к османскому двору. Переговоры о праве торговли через порты Ментеше венецианцы вели сначала с султаном, но окончательно подписывал их все равно бей Ментеше. В 1414 году венецианский посланник Пьетро Чивран посетил Ильяса-бея (Aliesbei, fio de Machemetbei, signor di luogi de Mandachia, signor de la Palatia) в Печине и уговорил его подтвердить старый договор 17 октября 1414 года. После смерти Ильяса-бея в 1421 году его сыновья бежали из Эдирне в Ментеше и, воспользовавшись нестабильностью ситуации, стали управлять бейликом. В 1424/25 (1423/24) году, подавив очередное восстание Джунейда, султан Мурад II захватил и Айдын, и соседний Ментеше, пленив обоих братьев и посадив их в крепость Бедеви Чардак в Токате.

Управление, экономика, культура 
Бейлик управлялся старшим членом семьи, носившем титут улубея. Он заключал договоры, чеканил монеты и его имя читали в хутбе. Столицей бейлика был Миляс, а летней резиденцией беев являлся, вероятно, Печин. Портом бейлика для торговли была Палатия. В позднем средневековье море было ближе к Палатии, чем в наши дни, и река Мендерес открывала доступ к нему. В Балате и его окрестностях была венецианская купеческая община.

В XIV — начале XV века Палатия была одним из центров Малоазийской торговли венецианцев. Бея Ментеше венецианцы называли эмиром Палатии. Из бейлика и вывозили дерево, смолу, шёлк, зерно, скот, квасцы и рабов. Ввозили в основном сахар, специи, лён, серебро, вино и мыло. Согласно Э. Захариаду пошлины в бейлике Ментеше оставались неизменными в течение всего периода его существования, в отличие от соседнего Айдына, где пошлины увеличивали дважды. Ментешеогуллары украсили свою страну множеством прекрасных зданий. Среди них мечеть Хаджиджи Ильяса в Милясе (1330 год), медресе Ахмеда-бея в Печине (1375 год), его Великая мечеть (Улу Джами) в Милясе (построенная в 1378 году и недавно отреставрированная), Великая мечеть (Улу Джами) Ильяса-бея в Балате (1404 год), мечеть в Милясе, построенная в 1330 году Орханом Ментеше, мечеть в Соке, построенная Сулейманом Ментеше в 1299 году.

Беи Ментеше покровительствовали учёным и писателям, под их патронажем некоторые труды были переведены на турецкий язык. Например, Гияс ад-Дин Махмуд способствовал переводу с персидского на турецкий язык «Базнама» (Bâznâme-i Pâdişâhî — трактат по соколиной охоте). Эта рукопись, хранящаяся в Милане, была опубликована фон Хаммером. Медицинский труд «Илдисие» также был переведён с персидского под патронажем Ильяса-бея.

Значение 
Ментешеогуллары вместе с Караманидами и Гермиянидами оказали существенное влияние на ход истории османского государства. Как и другие западные бейлики (Гермияногуллары, Саруханогуллары, Айдыногуллары и Карасы) Ментешеогуллары с конца XIII — начала XIV века представляли серьёзную угрозу для Византии.

По мнению М. Педани «с морской точки зрения наиболее важными эмиратами были те, которые были созданы на Эгейском побережье Анатолии: Ментеше (1260—1424), Караси (1297—1360) и Айдын (1308—1426)».

Согласно Е. Захариаду в XIV веке название Turchia для венецианцев означало не только сельджукский султанат, но и бейлик Ментешеогуллары. Правителя бейлика венецианцы называли Dominus Turchie. С этим бейликом венецианцы наладили контакт ранее, чем с остальными бейликами (в 1300 году).

Список правителей

Семейные связи Ментешеогуллары

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анатолийские бейлики
Тюркские династии